«Empire» () — второй сингл колумбийской певицы Шакиры из её десятого студийного альбома Shakira (2014), выпущенный 24 февраля 2014 года.

О песне 
Песня написана Стивом Маком и Иной Вролдсен. «Empire» — это даунтемпо-рок-баллада о поиске такой сильной любви, которая могла бы заставить мир объединиться. Вокал Шакиры на треке сравнивали с Тори Эймос, Джуэл, Джони Митчелл и Аланис Мориссетт.

После выпуска, песня была признана музыкальными критиками, которые дали ей высокую оценку за возвращение Шакиры к своим корням (к рок-музыке).

Чарты

История релиза

Примечания 

Песни Шакиры
Песни, написанные Шакирой
Рок-баллады
Синглы RCA Records